Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Barcelone du 23 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Isabel Cueto, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mercedes Paz et Arantxa Sánchez Vicario.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1990
Espagne
Compétition de tennis à Barcelone
Sport en Espagne en 1990
Tennis en avril 1990